Chamberí hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares
Chamberí. Distrito de la ciudad de Madrid
Estación de Chamberí. Estación clausurada del Metro de Madrid
Mercado de Chamberí. Mercado municipal de Madrid
Depósito elevado de Chamberí. Depósito de agua en Madrid
Chamberí (Santa Cruz de Tenerife). Barrio de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Chamberí (Salamanca). Barrio de la ciudad de Salamanca
Chambéry. Ciudad del este de Francia, capital del antiguo ducado de Saboya.

Música y cine
Jesús de Chamberí. Álbum de estudio de Mägo de Oz
El Tigre de Chamberí. Película española dirigida por Pedro Luis Ramírez en 1957